Наура — город на южном побережье Нового Южного Уэльса, юго-восток Австралии. Город расположен в 160 километрах (99 милях) к югу, юго-западу от столицы штата, Сидней (около 120 км или 75 миль по прямой). Согласно переписи 2016 года, население Науры вместе с городом-побратимом, Бомадерри, приблизительно составляло 35 795 человек. Наура также является коммерческим и окружным центром региона Шоулхейвен (Shoalhaven). Геологически город расположен в южной части Сиднейского бассейна.

Наура окружена фермерским сообществом, поддерживающим процветающую молочную промышленность, и государственными лесами. В последнее время Наура стала зоной отдыха для жителей Канберры и Сиднея. Приблизительно в 10 километрах к юго-западу от города расположена военно-морская авиационная база HMAS Albatross.

История 
К югу от ручья Бомадерри регион Наура был заселен племенем Wodi-Wodi народа Yuin, а к северу от ручья до прихода европейцев территория была заселена коренными жителями Dharawal. Примерно в 1824 году бывшая заключенная Мэри Рейби (Mary Reibey) подала заявку на земельный грант в районе Burrier, на южном берегу реки Shoalhaven. Официально городок Наура был признан в 1852 году. Менее чем через 10 лет, в 1861 году, была создана почтовая служба. Также в этом году скаковая лошадь Archer, которую в Науре тренировал Этьен де Местре (Etienne de Mestre) выиграла первый Мельбурнский кубок. К 1885 году Наура был объявлен городом.

Единственной достопримечательностью в Науре является дом Bundanon, который изначально планировался как одноэтажная флюгерная конструкция, построенная приблизительно в 1840 году. В 1866 году перед конструкцией был построен двухэтажный дом из песчаника, сделанный из местной породы камня. Дом из песчаника имеет деревянные веранды, он внесен в реестр национального имущества.

География 
Наура располагается на реке Шолхейвен (Shoalhaven), ранее здесь проходил австралийский национальный чемпионат по вейкбордингу, это место также является популярным для рыбалки. Река отделяет Науру от Бомадерри и Северной Науры, города соединены между собой известным в истории мостом Nowra Bridge. Вода в реке Шолхейвен соленая, хотя сама река не впадает в море. В море река впадает через канал, соединяющий реки Шолхейвен и Крукхейвен (Crookhaven), канал был вырыт заключенными под руководством местного предпринимателя Александра Берри (Alexander Berry).

Климат 
По классификации климатов Кеппена в Науре субтропический океанический климат. Средняя температура воздуха в самый жаркий месяц года достигает значения до 22 градусов по Цельсию (71,6 градуса по Фаренгейту). Наура самый южный город на прибрежной полосе в этой климатической зоне, город стоит изолированным — близлежащие прибрежные города на севере, такие как Вуллонгонг (Wollongong) и Киама (Kiama), имеют океанический климат. Среднее значение самого теплого месяца в этих городах не достигает порога в 22 °C.

Население 
По данным переписи, проведенной в 2016 году, население Науры и Бомадерри составляло 35 795 человек. Численность населения росла с 2005 года, когда по подсчету она составляла 31 716 человек.

Согласно данным переписи 2006 года 87,9 % населения Науры родилось в Австралии, при этом родиной наибольшей части иммигрантов (7,5 %) являлась северо-западная Европа. 6,1 % от общей численности населения составляют коренные австралийцы. На территории Науры располагается 11 386 домашних хозяйств. В общей сложности насчитывается 8 248 семей, из которых 2 838 содержат двух взрослых детей в возрасте до 15 лет и / или студенческого возраста, находящихся на иждивении родителей.

По данным переписи 2016 года население пригорода Науры составляло 9 193 человека.

Экономика 
В городе есть современная начальная школа, ратуша (построена в 1948 году), большая территория для пенсионеров и объекты индустрии туризма. основной приток туристов приходится в основном на летние месяцы, когда а основном жители Сиднея и Канберры стекаются на пляжи, чтобы насладиться плаванием, серфингом и рыбалкой, а также приятно провести время в ресторанах и кафе, прогуляться по магазинам и бутикам.

На территории города находятся 2 винодельни, производящие отмеченные наградами вина.

Образование 
В Науре есть 3 общественных средних школы: средняя школа Nowra, средняя школа Shoalhaven и средняя школа Bomaderry. Есть также несколько негосударственных школ, которые являются конфессиональными: христианская школа К-12, расположенная в Южном Науре; англиканский колледж К-12 в Бомадерри, он же англиканский колледж Nowra и католическая средняя школа Святого Иоанна Евангелиста на окраине города.

Католическая средняя школа связана с католической начальной школой Святого Михаила, расположенной также в Науре. Помимо этого есть семь государственных начальных школ, расположенных в разных частях Науры и в Бомадерри. В Науре расположен кампус университета Вуллонгонга, а в Бомадерри кампус университета TAFE NSW Illawarra.

Здравоохранение 
В Науре располагаются две больницы: районная мемориальная больница Шоалхейвена, онкологический центр, и частная больница Nowra.

Спорт 
Все четыре вида футбола в Австралии популярны в Науре.

Примечание 

Населённые пункты Нового Южного Уэльса
Населённые пункты, основанные в 1852 году